Swiridowa () – żeńska forma nazwiska Swiridow oraz nazwa toponimu i hydronimu w Rosji

 Swiridowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Swiridowa – rzeka w Republice Karelii

Osoby 
 Aliona Walentinowna Swiridowa (1962) – rosyjska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, aktorka i prezenterka
 Jelena Władimirowna Swiridowa (1988) – rosyjska lekkoatletka, mistrzyni Paraolimpiady 2012 w biegu na 200 m, 100 m i w sztafecie 4 x 100 m
 Jewgienija Nikołajewna Swiridowa (1986) – rosyjska aktorka teatralna i filmowa
 Olesia Walerjewna Swiridowa (1989) – rosyjska lekkoatletka, kulomiotka
 Sofija Aleksandrowna Swiridowa (1882 – po 1928) – rosyjska poetka, prozaiczka, tłumaczka, muzykolog i krytyk muzyczny
 Walentina Iosifowna Swiridowa (1919–2012) – radziecka siatkarka, mistrzyni świata z 1952 roku
 Walerija Jewgienjewna Swiridowa (1994) – rosyjska gimnastyczka

Strony ujednoznaczniające